

Cinema 
 Reunited – film del 1911 prodotto dalla Independent Moving Pictures

Musica 
 Reunited – singolo di Peaches & Herb del 1978
 Reunited – album di Gloria Jones del 1982

Televisione 
 Reunited – film per la televisione del 2010 diretto da Simon Delaney
 Le Crystal Gem (Reunited) – episodio della quinta stagione della serie animata Steven Universe